Серге́й Бо́ндарев:
 Бондарев, Сергей Анатольевич (1981—2014) — Герой Украины.
 Бондарев, Сергей Иванович (1872—1944) — преподаватель, депутат Государственной думы I созыва от Саратовской губернии.
 Бондарев, Сергей Сергеевич (1973—2001) — Герой Российской Федерации.